A National Basketball Association 1989–1990-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 44. szezonja volt. A győztes a Detroit Pistons lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a Portland Trail Blazers ellen. Az alapszakasz legértékesebb játékosa Magic Johnson, a döntő MVP-je Isiah Thomas lett.

A Minnesota Timberwolves és az Orlando Magic csatlakozott a ligához, velük 27-re nőtt a csapatok száma.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Magic Johnson
Az év újonca: David Robinson
Legjobb védekező játékos: Dennis Rodman
Legtöbbet fejlődött játékos: Rony Seikaly
Legjobb „hatodik” játékos: Ricky Pierce

All-Star-mérkőzés 

MVP: Magic Johnson
Vezetőedzők: Chuck Daly (Kelet), Pat Riley (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba